La Flèche Wallonne 2018 var den 82. udgave af cykelløbet La Flèche Wallonne. Det var det 17. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev afviklet 18. april 2018. Løbet blev vundet af franske Julian Alaphilippe fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Christopher Juul-Jensen kørte for 
Jakob Fuglsang kørte for 
Michael Valgren kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 

2018
UCI World Tour 2018